Sani steht für:

 Kurzform für Sanitäter
 Sani (Volk), Zweig der ethnischen Gruppe der Yi-Nationalität in der Provinz Yunnan, China
 2S12 Sani, russisches Waffensystem
 Sanipass, Gebirgspass in den Drakensbergen, Südafrika
 Sani (Kassandria), griechisch Σανή, Gemeinde in der Ortschaft Kassandria, Griechenland

Sani ist der Familienname folgender Personen:
 Dino Sani (* 1932), brasilianischer Fußballspiele
 Fátima Djarra Sani (* 1968), Aktivistin gegen weibliche Genitalverstümmelung aus Guinea-Bissau
 Gideon Adinoy Sani (* 1990), nigerianischer Fußballspieler
 Saidu Sani (* 1990), nigerianischer Fußballspieler
 Ugo Sani (1865–1945), italienischer General 
 Zuraimi-Abdul Sani (* 1972), bruneiischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Sahni (Begriffsklärung)
 Sany (Maschinenbauunternehmen)
 Sanni (Sanni Mari Elina Kurkisuo)
 Zani (Begriffsklärung)